Stanisław Smreczyński (senior) (1872-1954)
 Stanisław Smreczyński (junior) (1899-1975)